La Copa Davis 1935 fue la 30.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 27 al 30 de julio de 1935. Gran Bretaña se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1935